Semlitsch ist der Familienname von:

 Karl Semlitsch (* 1944), österreichischer Militärkommandant von Wien
 Martin Semlitsch (* 1976), österreichischer Publizist (Pseudonym: Martin Lichtmesz)
 Nikolaus Semlitsch (* 1946), deutscher Fußballspieler und -trainer

Siehe auch
Žemlička